Puchar Narodów Afryki 1972 był ósmą edycją tego turnieju. Mecze rozgrywano na boiskach Kamerunu. Podobnie jak w roku 1970 w rozgrywkach wzięło udział 8 zespołów, podzielonych na dwie grupy, po cztery drużyny w każdej. W finale reprezentacja Konga pokonała zespół z Mali 3-2 i sięgnęła po pierwszy tytuł w rozgrywkach.

Przebieg turnieju

Grupa A 
Mecze rozgrywano w Jaunde.

Grupa B 
Mecze rozgrywano w Duali.

Półfinały

Mecz o trzecie miejsce

Finał 

Puchar Narodów Afryki
1972 w piłce nożnej
Piłka nożna w Kamerunie
1972 w Afryce